Референдум в Лихтенштейне по закону о налогообложении прошёл 27 апреля 1924 года. Закон был одобрен 64,5% голосов избирателей.

Контекст 
Референдум проводился относительно внесения изменений в новый налоговый кодекс 1923 года с целью сокращения налогов с низких доходов в пользу повышения налогов с компаний. 

Факультативный референдум был организован по инициативе парламента, который решил выдвинуть новый закон на всеобщее голосование в соответствие со Статьёй № 66 новой Конституции 1921 года.

Результаты

Примечания 

Референдумы 1924 года
Референдумы в Лихтенштейне
1924 год в Лихтенштейне